Сезон 2016/17 в Лиге Леумит Израиля.

Таблицы турнира

Предварительный этап

За повышение

За выживание

Переходные игры 
26 мая: СК «Кфар Касем» — «Хапоэль» (Нацрат-Илит) — 1:1
30 мая: «Хапоэль» (Нацрат-Илит) — СК «Кфар Касем» — 2:1 (в доп. время)
«Хапоэль» (Нацрат-Илит) завоевала право играть в Лиге Леумит и в следующем сезоне.

Ссылки 
 Предыдущий сезон 2015/16
 Следующий сезон 2017/18
 Премьер-лига — сезон 2016/17
 Премьер-лига

Примечания 

Лига Леумит